Бертрам има више значења:
 Бертрам (Ајова)
 Бертрам (Тексас)